Octopus – genere di molluschi
 Octopus – coalizione politica del Belgio

Musica 
 Octopus – singolo di Syd Barrett del 1969, dall'album The Madcap Laughs
 Octopus – album dei Gentle Giant del 1972
 Octopus: The Best of Syd Barrett – album di Syd Barrett del 1992
 Octopus – album dei The Human League del 1995

Altro 
 Octopus – megayacht di proprietà di Paul Allen
 Dottor Octopus – personaggio Marvel Comics
 Octopus card – smart card in uso ad Hong Kong

Pagine correlate 
 The Octopus